Az első téli sportág, amely helyet követelt magának az olimpiai számok között, a műkorcsolya volt, és az elsők között volt a női versenyzők indulásában is. Mivel téli olimpiai játékokat csak 1924-től rendeztek, ezért 1908-ban és 1920-ban még a nyári olimpia műsorán szerepelt a sportág.

1972-ig három számban rendeztek versenyeket, férfi illetve női egyéni valamint a párosban, 1968-ban bemutatóként rendeztek először jégtáncversenyt. Hosszas szakmai viták után, elsősorban a közönség nyomására 1976-tól állandó szám lett a jégtánc is az olimpiai programban.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint

Források 
 

 
Műkorcsolya